Sokolovo je lahko:
 Sokolovo, Ključ (Bosna in Hercegovina)
 Sokolovo, Beograd (Srbija)